У́лица Богда́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названы в честь разных людей.

Россия 
 Улица Богданова — улица в Волгограде.
 Улица Богданова — улица в Москве.
 Улица Богданова — улица в Пензе.
 Улица Богданова — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Улица Богданова — улица в Днепре.
 Улица Богданова — улица в Донецке.

Крым 
 Улица Богданова — улица в Севастополе.